Csehország
 Josefov, a prágai Óváros városrésze
 Josefov, történelmi negyed Brno központjában
 Josefov, település a Hodoníni járásban
 Josefov, település a Sokolovi járásban
 Josefov, Rožná településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Josefov, Jaroměř településrésze a Náchodi járásban